Образцова — русская фамилия, женская форма фамилии .
 Образцова, Анна Георгиевна (1922—2003) — советский и российский театровед.
 Образцова, Евгения Викторовна (род. 1984) — балерина Большого театра.
 Образцова, Елена Васильевна (1939—2015) — советская и российская оперная певица.
 Образцова, Наталья Владимировна (1915—2004) — советская и российская поэтесса.